«Милиционе́р с Рублёвки» — российский комедийно-детективный телесериал, приквел телесериала «Полицейский с Рублёвки».

Показ первого сезона прошёл на телеканале «ТНТ»

29 апреля 2021 года на видеосервисе Premier состоялась премьера фильма о сериале.

С 20 июня по 1 июля 2022 года на телеканале «ТНТ» транслировался второй сезон телесериала.

Сюжет 
В 1994 году молодой Владимир Яковлев выпускается из высшей школы милиции и устраивается на работу простым оперуполномоченным в отдел на территории Рублево-Успенского шоссе. Его напарницей становится следователь Мария Гудкова. Вместе героям предстоит раскрыть различные запутанные преступления и хлебнуть абсурда «лихих девяностых».

Главные роли 

 Артём Сучков — Владимир Сергеевич Яковлев — лейтенант (с 32 серии — старший лейтенант) милиции, оперуполномоченный ОВД «Барвиха-Северное». Периодически влюбляется. Старший брат Дениса Яковлева, которого ненавидит.

 Ольга Виниченко — Мария Петровна Гудкова — лейтенант (с 32 серии — старший лейтенант) юстиции, следователь ОВД «Барвиха-Северное». Девушка со странным поведением и манерами.

 Артём Жигулин — Денис Сергеевич Яковлев — младший брат Владимира Яковлева, в будущем хочет работать в ФСБ.

 Юрий Грубник — Олег Иванович Горшков —  полковник милиции, начальник ОВД «Барвиха-Северное».

 Дмитрий Ячевский —  Сергей Яковлев — отец Владимира и Дениса.

 Ирина Князьниделина —  Людмила Яковлева — мать Владимира и Дениса. Работает бухгалтером.

 Ольга Шеховцева — Марина Витальевна Горшкова — жена Олега Ивановича Горшкова.

Второстепенные роли 

 Ола Кейру —  Рэй Смит —  полицейский из США, друг Володи. Первое появление состоялось в 16 серии, второе появление в 30 серии.

 Юлия Майборода — Жанна —  бывшая девушка Владимира Яковлева, которая два раза его обманула и воспользовалась им; исполнительница песен. Появляется в 9 и 29 сериях.

Список сезонов

Эпизоды

Первый сезон

Второй сезон

Производство 
Впервые о сериале стало известно в октябре 2020 года на презентации нового телесезона (2020/2021 годов) телеканала ТНТ.

Главную роль исполняет актёр Артём Сучков, дебютировавший в роли молодого милиционера Владимира Яковлева в 2018 году во флэшбэках четвёртого сезона телесериала «Полицейский с Рублёвки».

Молодого Яковлева в сериале должен был озвучивать Сергей Бурунов, сыгравший героя в зрелом возрасте в телесериале «Полицейский с Рублёвки», но от этой идеи решили отказаться.

Изначально сериал планировалось выпустить в формате 16 серий по 25 минут каждая, однако позже было принято объединить 16 эпизодов в 8 серий хронометражом по 48 минут.

Для режиссёра и креативного продюсера сериала Полины Ануфриевой проект стал дебютом и в качестве актрисы в эпизоде.

Осенью 2021 года стартовали съёмки второго сезона.

Примечания

Ссылка 
 Страница сериала на сайте канала ТНТ
 Страница сериала на сайте видеоплатформы PREMIER

Телесериалы на русском языке
Полицейский с Рублёвки
Телесериалы-приквелы
Криминальные комедии России
Телесериалы России, запущенные в 2021 году
Телесериалы телеканала ТНТ
Телесериалы о полицейских
1990-е годы